Abdelhadi Belkhayat (1940-), un chanteur et acteur marocain ;
 Ismael Belkhayat (1983-), un entrepreneur marocain ;
 Moncef Belkhayat (1970-), un entrepreneur marocain.

 Mostafa Belkhayate (1960-), un chef d'entreprise3,un investisseur, spécialiste de la finance et de l'analyse technique.